International Lawn Tennis Challenge 1905 var den femte udgave af den tennisturnering for landshold, der nu spilles under navnet Davis Cup. Turneringen havde deltagelse af fem hold, de forsvarende mestre fra Storbritannien, der var værter for mesterskabet, samt fire udfordrere til titlen, USA, Frankrig, Østrig og Australasien, der var et kombineret hold med spillere fra Australien og New Zealand. Fem hold var ny deltagerrekord, og Østrig og Australasien deltog i mesterskabet for første gang. Oprindeligt var Belgien også tilmeldt men trak sit hold igen.

De fire udfordrere spillede om retten til at spille mod de forsvarende mestre fra Storbritannien i udfordringsrunden. Udfordrernes kampe blev spillet på græsbaner i Queen's Club i London i perioden 13. - 19. juli 1905. Udfordringsrunden om mesterskabet blev afviklet på græsbaner i All England Lawn Tennis and Croquet Club på klubbens oprindelige anlæg på Worple Road i London-forstaden Wimbledon i dagene 21. - 24. juli 1905. Det var andet år i træk, at mesterskabet blev afviklet i London, men det var første gang, at Queen's Club lagde baner til turneringen. 

Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor Storbritanniens forsvarende mestre, hvis hold bestod af Sydney Smith samt Reggie og Laurence Doherty, besejrede USA med 5-0, og som dermed vandt pokalen for tredje år i træk og tredje gang i alt.

Resultater 

Storbritanniens forsvarende mestre var direkte kvalificeret til "udfordringsrunden", hvor der blev spillet om trofæet. De øvrige fem tilmeldte hold spillede om retten til at møde Storbritannien i udfordringsrunden.

Første runde 

I første runde skulle USA og Belgien have spillet om den sidste ledige plads i semifinalerne, men Belgien meldte afbud, fordi den belgiske spiller Paul de Borman var blevet syg.

Semifinaler 

I semifinalerne spillede de fire udfordrerhold om to pladser i finalen. Kampene blev spillet i Queen's Club, London i perioden 13. - 15. juli 1905.

Finale 

I finalen spillede de to vindere af semifinalerne, USA og Australasien om retten til at møde Storbritannien i udfordringsrunden. Holdkampen blev afviklet på græsbaner i Queen's Club, London i dagene 17. - 19. juli 1905.

Udfordringsrunde 

I udfordringsrunden spillede de forsvarende mestre, Storbritannien, mod vinderen af udfordrernes finale, USA, om Davis Cup-titlen. Holdkampen blev afviklet på græsbaner i All England Lawn Tennis and Croquet Club på klubbens oprindelige anlæg på Worple Road i London-forstaden Wimbledon i dagene 21. - 24. juli 1905.

Kilder

Noter 

1905
Tennis i 1905
Tennis i Storbritannien
Sport i London